Дрозды короткокрылые () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Название рода происходит от древнегреческих слов brakhus, что означает «короткий» и pterux, то есть «крыло».

Описание 
Небольшие птицы с длинными ногами, заостренными клювами, короткими хвостами и короткими закругленными крыльями.

Распространение 
Обитают в Юго-Восточной Азии. Это застенчивые неуловимые наземные обитатели, которые обычно предпочитают скрываться в густом подлеске.

Классификация 
В настоящее время в состав рода включают следующие виды:
 Brachypteryx hyperythra
 Brachypteryx leucophris
 Brachypteryx montana
 Brachypteryx cruralis
 Brachypteryx sinensis
 Brachypteryx goodfellowi

Ранее к роду Brachypteryx относили следующие виды:
 Heinrichia calligyna
 Myiomela major
 Heteroxenicus stellata

Примечания 

Роды птиц